Большая премия Гобера () — ежегодная премия Французской академии в области истории. Учреждена в 1834 году.

Установлена фондом, основанным по завещанию барона Наполеона Гобера (1807—1833), и предназначена для вознаграждения «самого выразительного произведения по истории Франции или такого, достоинства которого наиболее к этому приблизятся». В настоящее время денежный эквивалент премии составляет 3 800 евро.

Существует аналогичная Большая премия Гобера, присуждаемая Академией надписей и изящной словесности

Лауреаты

Ссылки 

 Grand Prix Gobert — Académie française 

Премии Французской академии
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1834 году
Награды по алфавиту